Кинчино — деревня в Белохолуницком районе Кировской области. Входит в состав Белохолуницкого городского поселения.

География 
Деревня находится на северо-востоке центральной части Кировской области, в юго-западной части Белохолуницкого района, на правом берегу реки Белая Холуница. Абсолютная высота — 155 метров над уровнем моря.
Расстояние до районного центра (города Белая Холуница) — 7 км.

Население 
По данным всероссийской переписи 2010 года, численность населения деревни составляла 3 человека (мужчины — 3, женщины — 0).

История 
Кинчино — один из самых старых населённых пунктов Белохолуницкого района. Временем его основания принято считать 1671 год, когда была построена Троицкая деревянная церковь. В 60-х годах XIX века, в селе Кинчино открылось церковно-приходское начальное училище. В 1909 году в селе была открыта библиотека.
На начало XX века сельский приход включал в себя 39 селений, в которых суммарно проживало более 3 000 человек.

Примечания

Литература 
 Порошин И. В., сост. Откуда мы родом? Из истории сельских поселений Белохолуницкого района Кировской области. — Слободской, 2001. — С. 32-33.
 Энциклопедия земли Вятской. ТА. История. — Киров, 1995. — С. 152.

Населённые пункты Белохолуницкого района